Танчаковський — українське прізвище. Жіночий відповідник — Танчаковська.

 Танчаковський Осип — нотаріальний кандидат, комісар Підгаєцького повіту ЗУНР.
 Танчаковський Стефан Миколайович
 Танчаковський Ярослав — професор тернопільської української гімназії, шурин філолога та перекладача Осипа Роздольського.
 Бохенська-Танчаковська Євгенія

Див. також 
 Танчаківський

Примітки 

Українські прізвища